George Cameron – commediografo, pseudonimo di Gladys Rankin
George Cameron – ciclista (1881-1968)